Эля  — уменьшительная форма для мужских и женских имён.  

Женские имена:
 Элина
 Аэлита
 Елена
 Стелла
 Эвелина
 Элеонора
 Элла
 Эллада
 Эллина
 Эльвира
 Эльда
 Эмилия
 Эмма
 Элиана

Мужские имена:
 Элий
 Элим
 Элладий
 Эллий
 Эллин
 Эмилий
 Эллар
 Эльдар

Примечания